

Persone 
Fratelli Grimm – i fratelli Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, linguisti tedeschi noti per aver raccolto e rielaborato le fiabe della tradizione popolare tedesca
Alexander Grimm – canoista tedesco
Chiara Grimm – tennista svizzera
Chris Grimm – cestista statunitense
Friedrich Melchior von Grimm – scrittore tedesco
Hubertus Grimm – attore tedesco
MF Grimm – rapper statunitense

Personaggi 
Brother Grimm – super criminale dell'Universo DC

Altro 
Grimm – film del 2003 diretto da Alex van Warmerdam
Grimm – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2011
Grimm – gruppo musicale italiano
 6912 Grimm – asteroide della fascia principale